Gouvernement Mitsotákis peut désigner ces gouvernements grecs :

Gouvernement Konstantínos Mitsotákis du  au 
 Gouvernement Kyriákos Mitsotákis à partir du